Mednis ist der Familienname folgender Personen:

 Arnis Mednis (* 1961), lettischer Sänger und Komponist
 Edmar Mednis (1937–2002), US-amerikanischer Schachspieler